Florence Maybrick (1862-1941), pharmacienne américaine.
 James Maybrick (1838-1889), négociant en coton anglais.
 Michael Maybrick (1841-1913), compositeur et chanteur anglais.
Patronyme anglais